Matrone – divinità femminili celtiche
 Matrone di Pitane – poeta greco antico
 Clan Matrone – organizzazione criminale
 Francesco Matrone – criminale italiano
 Marco Matrone – calciatore italiano naturalizzato finlandese
 Maurizio Matrone – scrittore italiano
 Vincenzo Matrone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate 
Matrona